Jakobiner steht für:

 Jakobiner, politischer Klub während der Französischen Revolution
 Jakobiner, englische Goldmünze, siehe Laurel (Münze)
 Der Jakobiner, Oper von Antonín Dvořák

Siehe auch:

 Jakobiten
 Jakober (Familienname)